Antoine Dumay (), professeur de médecine et homme d'affaires toulousain, propriétaire éponyme de l'hôtel Dumay qu'il fit construire en 1585 ;

 Victor Dumay (né en 1833), maire de Dijon ;
 Jean-Baptiste Dumay (1841-1926), ouvrier, syndicaliste, maire et animateur de la Commune du Creusot et député socialiste français ;

 Raymond Dumay (1916-1999), écrivain français de la Bresse mâconnaise ;
 Pierre Dumay (1928-2021), pilote automobile français sur circuits ;
 Augustin Dumay (né en 1949), violoniste français ;
 Jean-Michel Dumay (né en 1961), journaliste français ;
 Gilles Dumay (né en 1971), écrivain français.

Homonymie